Лора Діана Вандервурт  (; *) — канадська акторка відома своїми ролями у телесеріалах «Таємниці Смолвіля» та «Instant Star». Зараз знімається на телеканалі ABC у телесеріалі «V» у ролі Лізи.

Вибрана фільмографія

Кіно

Телесеріали

Цікаві деталі 
 Має прізвисько ВандерВІ (VanderV).
 Володіє чорним поясом з карате.
 Улюблений колір — синій.
 Зріст 5' 7" (1.70 м).

Посилання 
 
 
 2010 Interview on Toro Magazine

Акторки Канади
Німці Канади
Кіноактори XXI століття
Випускники Йоркського університету
Уродженці Торонто